Joni Ortio (né le  à Turku en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au TPS Turku, il débute dans la SM-liiga en 2010. Il remporte le Kanada-malja 2010. Il est choisi au sixième tour, en cent-soixante-et-onzième position par les Flames de Calgary lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey le  avec les Flames face aux Kings de Los Angeles.

Carrière internationale
Il représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques

En club

| 2009-2010 || TPS Turku || SM-liiga || 3 || 1 || 0 || 0 || 108 || 8 || 4,45 || 83,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || KooKoo Kouvola || Mestis || 1 ||  ||  ||  || 62 ||  || 1,94 || 94,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || TuTo Turku || Mestis || 5 ||  ||  ||  || 294 ||  || 2,44 || 92,4 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Heat d'Abbotsford || LAH || 1 ||  ||  ||  || 60 || 6 || 6,03 || 80,0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Heat d'Abbotsford || LAH || 9 || 1 || 4 || 0 || 387 || 19 || 2,94 || 89,0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || TPS Turku || SM-liiga || 14 || 3 || 6 || 3 || 753 || 33 || 2,63 || 90,9 || 2 || 0 || 2 ||  ||  || 87 ||  || 2,06 || 94,6 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || HIFK || SM-liiga || 54 || 23 || 20 || 9 ||  || 126 || 2,42 || 91,7 || 4 || 0 || 8 ||  ||  || 481 ||  || 2,50 || 92,2 || 0 || 2
|-
| 2013-2014 || Heat d'Abbotsford || LAH || 37 || 27 || 8 || 0 ||  || 83 || 2,33 || 92,6 || 2 || 6 || 4 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 2013-2014 || Aces de l'Alaska || ECHL || 4 || 3 || 1 || 0 || 238 || 4 || 1,01 || 94,4 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Flames de Calgary || LNH || 9 || 4 || 4 || 0 || 501 || 21 || 2,51 || 89,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Flames de l'Adirondack || LAH || 37 || 21 || 13 || 1 ||  || 94 || 2,69 || 91,2 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Flames de Calgary || LNH || 6 || 4 || 2 || 0 || 333 || 14 || 2,52 || 90,8 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Flames de Calgary || LNH || 22 || 7 || 9 || 5 ||  || 55 || 2,76 || 90,2 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Heat de Stockton || LAH || 20 || 9 || 9 || 0 ||  || 59 || 3,36 || 89,3 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Skellefteå AIK || SHL || 42 || 26 || 15 || 0 ||  || 90 || 2,20 || 91,8 || 5 || 4 || 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 2017-2018 || Skellefteå AIK || SHL || 31 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,40 || 91,1 ||  ||  || 16 ||  ||  ||  ||  || 2,50 || 92,1 ||  || 
|-
| 2018-2019 || HK Vitiaz || KHL || 52 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,53 || 92,2 ||  ||  || 3 ||  ||  ||  ||  || 3,61 || 90,1 ||  || 
|-
| 2019-2020 || ZSC Lions || LNA || 21 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,38 || 91,7 ||  ||  ||  - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Barys || KHL || 32 || 12 || 16 || 2 ||  ||  || 2,55 || 91,4 ||  ||  || 6 || 2 || 3 || 0 ||  || 3,23 || 88,3 ||  || 
|-
| 2021-2022 || Barys || KHL  ||  || 

| 37 || 15 || 15 || 5 ||  || 90 || 2,66 || 90,1 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

En équipe nationale

| 2009 ||  Finlande U18 || Championnat du monde U18 || 5 || 309 ||  || 2,91 || 90,3 || 1 || 0 ||  Médaille de bronze
|-
| 2010 ||  Finlande junior || Championnat du monde junior || 6 || 318 ||  || 3,02 || 84,5 || 0 || 0 || 
|-
| 2011 ||  Finlande junior || Championnat du monde junior || 6 || 354 ||  || 1,86 || 93,1 || 0 || 0 || 
|-
| 2013 ||  || Championnat du monde || 3 || 182 || 6 || 1,98 || 89,7 || 0 || 0 ||

Notes et références 

Naissance en avril 1991
Naissance à Turku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du TuTo Turku
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du HIFK
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Flames de l'Adirondack
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du Heat de Stockton
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du ZSC Lions
Joueur du Barys Astana